Bulder ist der Familienname folgender Personen:
 Evert Bulder (1894–1973), niederländischer Fußballspieler
 Jaap Bulder (1896–1979), niederländischer Fußballspieler